Veroia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Veroia, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 
 Véroia, prefekturhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías,